Gustav Hauck ist der Name folgender Personen:

* Gustav Hauck (Unternehmer) (1837–1911), deutscher Zigarrenfabrikant
 Gustav Hauck (Pilot) (1910–1983), österreichischer Pilot